Baloeiro é uma atividade, cuja principal característica é a fabricação, soltura e captura de balões, feitos de materiais como: folha de papel, gaiola de armação, cola, cordas e muitas vezes lonas.

a pessoa que solta balões de papel
gíria utilizada entre os tenistas para se referir aos jogadores que mandam bolas altas (balões) de difícil devolução
gíria utilizada para denominar a pessoa que trai o companheiro.

Desambiguação